Voici la liste des planètes mineures numérotées de 39001 à 40000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

39001-39100

39101-39200

39201-39300

39301-39400

39401-39500

39501-39600

39601-39700

39701-39800

39801-39900

39901-40000 

39001-40000